КМБ:

 Курс молодого бойца  — начальный период прохождения военной службы по призыву
 Колёсно-моторный блок тяговой единицы железнодорожного подвижного состава — ведущая колёсная пара в сборе с тяговым электродвигателем и редуктором